Die Volleyball-Südamerikameisterschaften sind vom südamerikanischen Volleyballverband CSV veranstaltete Turniere zur Ermittlung des Südamerikameisters der Frauen und Männer.

Männer

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Frauen

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks
 Ergebnisse bei der CSV (Männer) (spanisch)
 Ergebnisse bei der CSV (Frauen) (spanisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

 
Erstveranstaltung 1951